Forgács András
 Forgács András (1936–2014) diplomata, államtitkár
 Forgács András (1985) labdarúgó

Forgách András
 Forgách András (1952) dramaturg, író, műfordító